Gassarvet, kan avse:

 Gassarvet, Falu kommun – en by med herrgård i Stora Kopparbergs socken, Dalarna
 Gassarvet, Leksands kommun – en by i Siljansnäs socken, Dalarna